Detta är en lista över statsöverhuvuden som stupat i strid. De skall alltså ha innehaft ämbetet medan de stupade.

 Stupat i strid